Leskov puede referirse a:

Nikolái Leskov, escritor ruso.
la Isla Leskov, islote del Atlántico Sur.